Résultats détaillés de l'édition 1995 du tournoi de tennis professionnel masculin Masters d'Indian Wells.

Faits marquants 

 Le tableau de simple est remporté pour la  consécutive par l'Américain Pete Sampras.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters d'Indian Wells
 Saison 1995 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 1995) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 1995
Tennis masculin en 1995
Tennis aux États-Unis en 1995
1995 en Californie
Tennis en mars 1995